Het Filosofisch Arboretum genaamd 'De Hangende Tuinen' is een arboretum op het Landgoed Tenaxx in Wedde. Filosoof Wouter Oudemans werkte tien jaar aan de bomentuin voordat deze opengesteld werd. Oudemans is voormalig buitengewoon hoogleraar filosofie aan de Universiteit Leiden. Het arboretum bestaat uit 600.000 aangeplante "ordinaire" bomen die geplaatst zijn op een voormalig aardappelveld van 30ha. Daarnaast groeien er vijfduizend treurbomen: treurdennen, treurdouglassen, treurjeneverbessen en andere hangende bomen die oorspronkelijk groeien in de VS, Japan, China en de Himalaya. Bomen uit de verschillende delen zijn bij elkaar gezet.

Oudemans noemt het zelf "een naar arboretum" dat een confrontatie met de dood en de onbeheersbaarheid van de natuur oproept. Het arboretum is op 2 mei 2015 opengesteld voor het publiek.

Botanische tuin in Nederland
Westerwolde
Arboretum